Gérard de Montaigu ist der Name folgender Personen:

* Gérard de Montaigu der Ältere († 1391), französischer Berater von König Karl V.
 Gérard de Montaigu der Jüngere († 1420), französischer Bischof von Poitiers und Paris